

Pessoas
John Bonham
Jason Bonham
Helena Bonham Carter

Bandas
 Bonham (banda)

Localidades
Bonham (Texas)

Outros
13766 Bonham

Desambiguação